Con el término economía civil, se entiende ante todo una corriente cultural de interpretación de la economía, que incluye una teoría económica del mercado fundada sobre los principios de reciprocidad y de fraternidad, como una alternativa al capitalismo.

Economía de mercado civil
La economía civil es una economía de mercado y, como tal, se basa en los siguientes principios:

 concepto de división del trabajo, o especialización de las tareas que trae como consecuencia la realización de intercambios endógenos (diferentes de los "exógenos", que resultan de la generación de excedentes), que, por lo tanto, van a aumentar la productividad del sistema en el que se insertan;
 concepto de desarrollo, que, por un lado, presupone (desde una matriz cultural judeocristiana) la existencia de solidaridad entre generaciones, o de interés de las generaciones actuales hacia las generaciones futuras, mientras que, por otra parte, se refiere a un proceso de acumulación;
 concepto de libertad de empresa, según el cual aquellos que poseen habilidades empresariales debe tener libertad para iniciar un negocio. Por habilidades empresariales se entiende: capacidad de riesgo, la innovación o la creatividad y la ars combinatoria (el empresario, conociendo las características de los participantes en una iniciativa empresarial los organiza para conseguir los mejores resultados);
 el fin u objetivo, es decir, el tipo de producto (bien o servicio) que se va a obtener.